Бори́с Жеребцо́в:
 Жеребцов, Борис Александрович (1921—1984) — советский этнограф, исследователь культуры сахалинских айнов, директор Сахалинского областного краеведческого музея в 1950—1952 гг.
 Жеребцов, Борис Иннокентьевич (1900—1941) — советский литературовед и библиограф, исследователь русской литературы Сибири.